Kintgenshaven, straatje in de stad Utrecht
Kindjeshaven (crèche), voormalige crèche in de stad Utrecht